RFC Meux is een Belgische voetbalclub uit Meux, in het noorden van de provincie Namen. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 4454 en heeft groen en wit als kleuren. De club speelde in haar bestaan een aantal seizoenen in de nationale reeksen.

Geschiedenis 
Na de Tweede Wereldoorlog sloot FC Meux zich aan bij de Belgische Voetbalbond onder stamnummer 4454. De volgende halve eeuw bleef Meux in de provinciale reeksen spelen. In 1966 won de club de provinciale beker van Namen.

In 1997 werd RFC Meux kampioen in Eerste Provinciale. Voor het eerst promoveerde de club naar de nationale reeksen. De club kon er zich twee jaar handhaven in Vierde Klasse, maar in 1999 degradeerde men weer.

De club bleef de volgende jaren op een neer gaan tussen Eerste Provinciale en Vierde Nationale. Ook van 2000 tot 2002 speelde men immers in Vierde Klasse, maar weer volgde na twee seizoenen de degradatie. In 2004 keerde men nog eens terug in Vierde. Op het einde van het seizoen moest Meux naar de eindronde en vervolgens naar de interprovinciale eindronde om de degradatie af te wenden. De ploeg kende geen succes en ditmaal zakte men al na één seizoen weer naar Eerste Provinciale. In 2007/08 keerde men nogmaals terug in Vierde Klasse, maar het verblijf duurde opnieuw maar één seizoen. In 2011 promoveerde de club opnieuw naar Vierde Klasse.

Na de competitiehervorming in 2016 kwam de ploeg uit in Tweede klasse amateurs, mede omdat het in dat seizoen kampioen werd in Vierde Klasse. In het seizoen 2019/20 werd de competitie na 24 speelrondes stilgelegd vanwege de COVID-19-pandemie, maar RFC behaalde een heel goed eindresultaat door als tweede in de rangschikking te eindigen achter kampioen Francs Borains.

Resultaten

Bekende spelers 
  Miguel Dachelet
  Damien Lahaye
  Vittorio Villano

Externe links 
 Officiële website

Meux, RFC
La Bruyère
Sportvereniging in Namen (provincie)